Goerlich oder Görlich ist der Familienname folgender Personen: 

 Barbara Goerlich, deutsche Journalistin, Autorin und Restaurantkritikerin
 Bernard Görlich (* 1949), deutscher Sozialpsychologe
 Dirk Görlich (* 1966), deutscher Biochemiker 
 Ernst Joseph Görlich (1905–1973), österreichischer Historiker und Schriftsteller
 Francisco Javier Görlich (1886–1972), spanischer Architekt

 Günter Görlich (1928–2010), deutscher Schriftsteller 
 Helmut Goerlich (* 1943), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Joachim Georg Görlich (1931–2009), deutscher Komponist 
 Julius Görlich, deutscher Bildhauer in Friedland (Oberschlesien)
 Luis Görlich (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Luisa Görlich (* 1998), deutsche Skispringerin
 Marek Görlich (* 1979), deutscher Zehnkämpfer
 Marie Görlich (1851–1896), mährische Malerin und Illustratorin
 Matthias Görlich (* 1975), deutscher Grafikdesigner und Hochschullehrer
 Paul Görlich (1905–1986), deutscher Physiker und Industriemanager
 Sophia Görlich (* 1998), deutsche Skispringerin
 Ulrich Görlich (* 1952), deutsch-schweizerischer Fotograf und Installationskünstler